Belec je selo u Hrvatskom Zagorju, administrativno u sastavu grada Zlatara. Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, Belec ima 370 stanovnika.

U selu se nalazi župna crkva sv. Marije Snježne, a jedan je od najljepših primjera barokne umjetnosti u sjevernoj Hrvatskoj.

Stanovništvo

Znamenitosti 
 Crkva sv. Jurja, zaštićeno kulturno dobro
 Župni dvor, zaštićeno kulturno dobro

Naselja u Krapinsko-zagorskoj županiji